Between – miasto w Stanach Zjednoczonych
 Between – międzynarodowy zespół instrumentalny założony w 1970 roku w Niemczech, działający do 1980 roku
 Between – amerykański serial telewizyjny
 Between – film z 2005